Adam Kazimierz Czartoryski (1734–1823) – syn Augusta Aleksandra, polityk, pisarz, krytyk literacki i teatralny
 Adam Jerzy Czartoryski (1770–1861) – syn Adama Kazimierza, emigracyjny działacz polityczny stojący na czele Hotelu Lambert
 Adam Konstanty Czartoryski (1804–1880) – oficer ordynansowy Chłopickiego
 Adam Ludwik Czartoryski (1872–1937) – książę, polski arystokrata, mecenas sztuki, I Ordynat na Sieniawie, II ordynat na Gołuchowie
 Adam Tadeusz Czartoryski (1909–2006) – książę, filozof
 Adam Karol Czartoryski (ur. 1940) – ostatni żyjący męski potomek starszej linii książąt Czartoryskich, były mistrz Hiszpanii w karate
 Adam J. Czartoryski (zm. 2019) – polski dziennikarz i polityk, dyrektor TVP Rzeszów (2003–2006)